Sannings- och försoningskommissionen kan avse:

Sannings- och försoningskomissionen, Finland
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalningar, kväner och lantalaiset
Sannings- och försoningskommissionen för samer, Sverige
Sannings- och försoningskommissionen, Peru
Norges sannings- och försoningskommission
Sydafrikas sannings- och försoningskommission